Zkratka (značka) AFP může znamenat: 

 Agence France-Presse – francouzská tisková agentura
 alfa-fetoprotein – plazmatický protein
 Apple Filing Protocol – proprietární síťový protokol (Mac OS)